Kohlhaussen oder Kohlhaußen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kohlhaussen (1894–1970), deutscher Kunsthistoriker
 Martin Kohlhaussen (* 1935), deutscher Bankmanager
 Wolfgang Kohlhaußen (* 1947), deutscher Violinist und Orchesterleiter

Siehe auch:
 Kohlhausen